Priapulidae — родина приапулід класу Priapulimorpha.

Список родів 
Acanthopriapulus van der Land, 1970
Priapulopsis Koren & Danielssen, 1875
Priapulus Lamarck, 1816
†Priapulites Schram, 1973
†Xiaoheiqingella Hu, 2002
†Yunnanpriapulus Huang, Vannier & Chen, 2004

Посилання 
Gosse, 1855 : A manual of marine zoology for the British Isles. pp. 1-203. 

 

Приапуліди
Родини тварин